Mesas de Ibor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mesas de Ibor (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Mesas de Ibor (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar